Zawody pucharu świata w biathlonie w Pokljuce były trzecimi w sezonie 2010/2011 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywane były w dniach 16 – 19 grudnia. Rywalizacja odbywała się w biegu indywidualnym, sprincie i sztafecie mieszanej. 

Pierwszego dnia rozgrywano biegi indywidualne. Wśród mężczyzn zwyciężył Austriak Daniel Mesotitsch przed Szwajcarem Benjaminem Wegerem i Ukraińcem Serhijem Sedniewem. Wśród kobiet tryumfowała Norweżka Tora Berger przed Finką Kaisą Mäkäräinen i Francuzką Marie-Laure Brunet. Kolejnego dnia odbywały się sprinty. Wśród mężczyzn wygrał Szwed Björn Ferry przed Norwegiem Tarjei Bø i Niemcem Michaelem Griesem. Wśród kobiet wygrała Niemka Magdalena Neuner przed Słowaczką Anastasiją Kuźminą oraz będącymi ex aequo Finką Kaisą Mäkäräinen i Rosjanką Olgą Zajcewą. Ostatniego dnia rozgrywano sztafety mieszane. Wygrała Szwecja przed Ukrainą i Francją.

Program zawodów

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Kobiety

Sztafety mieszane

Biegi indywidualne – 16.12.2010

Mężczyźni 

Do zawodów zgłoszono 103 zawodników.  Paavo Puurunen nie został dopuszczony do rywalizacji z powodu podwyższonego poziomu hemoglobiny. Na starcie nie pojawił się  Andrejs Rastorgujevs. W trakcie rywalizacji wycofali się  Martin Fourcade oraz  Christoph Stephan.

Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Kobiety 

Do zawodów zostało zgłoszonych 95 zawodniczek. Na stracie nie pojawiła się  Rosanna Crawford. Wszystkie strzały trafione miały  Tora Berger,  Marie-Laure Brunet,  Wałentyna Semerenko,  Marina Lebiediewa oraz  Monika Hojnisz.

Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Sprinty – 18.12.2010

Mężczyźni 

Do zawodów zgłoszono 102 zawodników. Zawody ukończyli wszyscy zawodnicy.

Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Kobiety 

Do zawodów zostało zgłoszonych 96 zawodniczek. Na stracie nie pojawiły się  Anna Maria Nilsson,  Monika Hojnisz i  Pauline Macabies. Trasy nie ukończyła  Annukka Siltakorpi.

Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Sztafety mieszane – 19.12.2010 

Do zawodów zgłoszono 22 sztafety. 5 drużyn zostało zdublowanych i musiało wycofać się z rywalizacji (, , ,  i )
Wyniki:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Puchar Świata w biathlonie 2010/2011